Лос Торонхос има више значења:

 Лос Торонхос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торонхос (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику